MA – kod IATA linii lotniczych Malév
 MA – Master of Arts – anglosaski tytuł naukowy
 MA – megaamper – jednostka elektryczna
 MA – Mercury-Atlas – seria lotów kosmicznych w ramach programu Mercury
 MA – oznaczenie przedniej gałęzi żyłki medialnej w zmodyfikowanym systemie Comstocka-Needhama
 mA – miliamper – jednostka elektryczna
 Motorcycling Australia – nazwa australijskiej federacji motocyklowej
 Ma – liczba Macha
 Ma – jedna ze stron salda
 Ma – tytuł honorowy w hinduizmie
 Ma – anatolijska bogini czczona w starożytności
 Mã − rzeka w Azji Południowo-Wschodniej.
 Ma (megaannum) – milion lat, odpowiednik mya (ang. million years ago) – skrót stosowany w astronomii, geologii i paleontologii w znaczeniu ... milionów lat temu (mlt), np. 20 Ma